Asteras Tripolis (Grieks: ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης) is een Griekse voetbalclub uit Tripoli die speelt in de Super League, de Griekse eerste klasse. De club werd in 1931 opgericht vlak bij een spoorwegstation. De club werd in 2011 teruggezet naar de Delta Ethniki (vierde divisie), wegens een omkoopschandaal. In het seizoen 2012/13 speelde het voor het eerst in een Europees bekertoernooi.

Eindstanden 

|}
Tot 2006 stond de hoogste divisie bekend als Alpha Ethniki. Het 2e niveau staat sinds 2010 bekend als Football League en sinds 2019 als Super League 2.  Het 3e niveau kende  van 2019-2021  de naam Football League.

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Asteras Tripolis

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
| 2012/13 || Europa League 
| 2Q ||  || FK Inter Bakoe || 2-2 (4–2 ns)|| 1–1 (U)|| 1–1 nv (T) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || CS Marítimo || 1–1 (u)|| 1-1 (T)||0-0 (U)
|-
|2013/14 || Europa League
| 3Q ||  || Rapid Wien || 2-4||1–1 (T)|| 1–3 (U) ||rowspan="1"|0.5
|-
|2014/15 || Europa League
| 2Q ||  || RoPS Rovaniemi || 5-3|| 1–1 (U)|| 4-2 (T) ||rowspan="6"|8.5
|-
| || || 3Q ||  || 1. FSV Mainz 05 ||3-2|| 0–1 (U)|| 3-1 (T)
|-
| || || 4Q ||  || Maccabi Tel Aviv FC || 3-3 (u)|| 2-0 (T)||1-3 (U)
|-
| || || Groep C ||  || Tottenham Hotspur FC ||2-7||1–5 (U)|| 1-2 (T)
|-
| || || Groep C ||  || Beşiktaş JK ||3-3|| 1–1 (U)|| 2-2 (T)
|-
| || || Groep C (3e) ||  || FK Partizan ||2-0|| 2–0 (T)|| 0–0 (U)
|-
|2015/16 || Europa League
| Groep K ||  || FC Schalke 04 ||0-8||0-4 (U)|| 0-4 (T) ||rowspan="3"|3.0
|-
| || || Groep K||  || APOEL Nicosia ||3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || Groep K (3e) ||  || Sparta Praag ||1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2018/19 || Europa League
| 3Q ||  || Hibernian FC || 3-4||2-3 (U)|| 1-1 (T) ||rowspan="1"|0.5
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 14.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers
  () Ziguy Badibanga
  Patrick Dimbala
  () Ritchie Kitoko
  Radosław Matusiak
  Khalifa Sankaré
  Steeve Théophile
  Jaouad Zairi

Externe links
 Officiële website van Asteras Tripolis

Griekse voetbalclub
Sport in Peloponnesos